Lohrgraben ist ein Gewässername:

 Lohrgraben (Eschbach), rechter Oberlauf des Eschbachs (zur Saalbach, zum Oberrhein) bis vor Gondelsheim, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; mit Hochwasserrückhaltebecken Lohrgraben am Unterlauf
 Lohrgraben (Glöttgraben), linker Zufluss des Glöttgrabens (zur Donau) nach der Ruppenmühle, Gemarkung Gremheim, Gemeinde Schwenningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch:
 Lohrbach